Jadwiga Jagiellonka (1408–1431) – polska królewna, córka Władysława II Jagiełły
 Jadwiga Jagiellonka (1457–1502) – polska królewna, córka Kazimierza IV Jagiellończyka, księżna bawarska, żona Jerzego Bogatego
 Jadwiga Jagiellonka (1513–1573) – polska królewna, córka Zygmunta I Starego, żona Joachima II, elektora brandenburskiego